UTN, Utn eller UtN kan avse:

UTN – studentkår (tidigare en ideell studentförening) för studenter på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, se  Uppsala teknolog- och naturvetarkår
UtN –  en svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Statens utlandslönenämnd